Pithoragarh może dotyczyć: 
 Pithoragarh – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand, na pogórzu Himalajów Wysokich.
 Pithoragarh – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand